Завиру́шки () — род певчих воробьиных птиц из монотипического семейства завирушковых (Prunellidae). Распространены исключительно в палеарктическом регионе. За исключением лесной и японской завирушек все виды являются обитателями горных регионов Азии и Европы. Остальные же два вида встречаются в равнинной местности.

На территории Российской Федерации — 7 видов. В лесной зоне Европейской части страны гнездится лесная завирушка. На Белом море, Урале и в горах Южной Сибири встречается черногорлая завирушка. Там же, на Алтае и Саянах, можно встретить бледную и гималайскую завирушек (последняя живёт высоко в горах). На Кавказе и в горных системах Сибири обитает альпийская завирушка. Сибирская завирушка — обитатель равнинной лесотундры и гор. Наконец, японскую завирушку в России можно увидеть только на Сахалине и Курильских островах.

Завирушки, как правило, не являются перелётными птицами и живут круглогодично в одном и том же месте. Лишь живущие в наиболее холодных регионах завирушки покидают зимой места их летнего гнездования. Это маленькие птицы, немного похожие на воробьёв, с неприметной расцветкой оперения и тоненьким острым клювом. Крылья короткие и закруглённые. Самцы и самки мало отличаются друг от друга. Летом питаются насекомыми, зимой их пищу составляют семена и ягоды. Гнёзда чашевидные, строят в кустах или расщелинах скал.

Классификация 
На октябрь 2018 года в род включают 13 видов:

Примечания 

 
Роды птиц